Harmston ist der Familienname folgender Personen:

 James Harmston (1940–2013), US-amerikanischer Sektengründer 
 John William Harmston (1822–1881), britisch-deutscher Pianist, Komponist und Fotograf